Tredesin de Mars è una festa tradizionale milanese nata per commemorare l'annuncio del Cristianesimo alla città da parte di San Barnaba (avvenuto il 13 marzo dell'anno 51), il quale piantò una croce in una pietra di origine celtica attualmente collocata nella chiesa di Santa Maria al Paradiso di Milano, in zona di Porta Vigentina, sul pavimento, al centro della navata principale.

La pietra Tresedin è celtica, fatto unico che sia in una Chiesa Cristiana, ed è la pietra sacra più antica e importante di Milano. Milano fu fondata dai celti nel VI secolo A.c. dalla tribù celtica degli Insubri con il nome medio-lanum da plenun (Mediolanum) ovvero la "pianura nel mezzo".

Collegamenti esterni 
 

Tradizioni e costumi di Milano